Potzel ist der Familienname folgender Personen:

 Deike Potzel (* 1968), deutsche Diplomatin
 Markus Potzel (* 1965), deutscher Diplomat